Gonez steht für:
 Gonez, eine Gemeinde in Frankreich

Siehe auch:
 Strela (Satellit)#Gonez-D, ein Kommunikationssatellit
 Gonet